Club Disney peut faire référence à :
 Club Disney (garderie) un concept de garderie aux États-Unis
 Club Disney (émission de télévision) une émission de télévision française en 2000

Voir aussi 
 Disney Club une émission de télévision française des années 1990

Disney